Flughafen Teheran steht für:

 Flughafen Teheran-Mehrabad (IATA-Code THR), eröffnet 1938 und heute primär genutzt für Inlandsflüge
 Flughafen Teheran-Imam Chomeini (IATA-Code IKA), eröffnet 2004 und genutzt für internationale Flüge